Берлепш (): многозначный термин:

Персоналии 
 Ганс (Герман Карл Людвиг) фон Берлепш (; 1850—1915) — немецкий орнитолог.
 Паротия Берлепша
 Берлепшева лесная звезда
  — германский государственный деятель и литератор.
  — германский государственный деятель, граф.

Топонимы  
 Берлепш — старинный каменный замок в земле Гессен, Германия.

Разное 
  — немецкий дворянский род.